Henry Drummond kan syfta på bland andra:

* Henry Drummond (1786–1860), engelsk bankir och politiker
 Henry Drummond (1851–1897), skotsk skriftställare
 Henry Maurice Drummond-Hay (1814–1896), skotsk ornitolog och ichthyolog